Название Троицкая площадь носят две площади в Санкт-Петербурге:
 Троицкая площадь в Петроградском районе Санкт-Петербурга
 Троицкая площадь в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга